Bjarne Vanacker (* 30. Mai 1997 in Torhout; † 6. November 2017 ebenda) war ein belgischer Radrennfahrer.

Leben und Karriere 
Als Junior wurde Vanacker 2015 Sechster bei Menen-Kemmel-Menen und Dritter bei der Juniorenausgabe der Flandern-Rundfahrt (Keizer der Juniores). Im Mai 2017 wurde Vanacker bei den belgischen Zeitfahrmeisterschaften der U23-Klasse Zehnter in Anzegem mit 1:24 Minuten Rückstand auf den Sieger Senne Leysen. Fünf Monate später war er Fünfzehnter beim Piccolo Giro di Lombardia. Zudem wurde er Zweiter hinter Mathias Van Gompel beim Internatie Reningelst.

Am 6. November 2017 wurde er morgens tot im Bett gefunden.

Weblinks 
 
 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Radsportler (Belgien)
Person (Torhout)
Belgier
Geboren 1997
Gestorben 2017
Mann